Сааб 29 «Туннан» (, flygande tunnan — летающая бочка) — второй шведский реактивный истребитель (первый — Saab 21R). Разработан компанией Saab AB. Совершил первый полёт 1 сентября 1948 года. Серийно производился в 1950—1956 годах (построена 661 машина). Состоял на вооружении ВВС Швеции с 1950 года, эксплуатация истребительных модификаций завершена в 1965 году, других — несколько позже.

«Туннан» использовался во время миротворческой операции ООН в Конго в начале 1960-х годов и остаётся единственным шведским реактивным самолётом, участвовавшим в боевых действиях. Поставлялся на экспорт в Австрию.

Использовался в шпионских полетах над территорией СССР в конце 50-х годов..

История создания

Модификации

Состоял на вооружении 

  ВВС Швеции: авиакрылья F 3 — F 4, F 6 — F 13, F 15 — F 16, F 21.

  ВВС Австрии: 1. JaBoStaffel, 2. JaBoStaffel.
 Войска миссии ООН в Конго
 части ВВС Швеции в составе миссии ООН: F 22 Congo.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 11,00 м
 Размах крыла: 10,23 м
 Высота: 3,75 м
 Площадь крыла: 24,15 м²
 Масса пустого: 6845 кг
 Масса максимальная взлётная: 8375 кг
 Двигатель: Вольво Аэро RM2B (1×27 кН) (Svenska Flygmotor RM2B)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 1020 км/ч
 Дальность полёта: 1100 км
 Скороподъёмность: 30,1 м/с (1626 м/мин)

Вооружение 
 Пушки: 4×20 мм
 НАР (75, 145, 150, 180 мм)
 УР «воздух—воздух» Rb.24

См. также 
 FMA I.Ae. 33 Pulqui II
 Dassault Ouragan
 МиГ-15

Примечания

Источники 

 Berns, Lennart and Robin Lindholm. "Saab J 29 Tunnan". International Air Power Review, volume 13/2004, pp. 152–73.
 Boyne, Walter J. Air Warfare: An International Encyclopedia, Volume 1. ABC-CLIO, 2002. .
 Erichs, Rolph et al. The Saab-Scania Story. Stockholm: Streiffert & Co., 1988. .
 Green, William and Gordon Swanborough. The Great Book of Fighters.  St. Paul, MAN: MBI Publishing, 2001. .
 Lombardi, Fiona. The Swiss Air Power: Wherefrom?  Whereto? vdf Hochschulverlag AG, 2007. .
 "Saab-29: Sweden's new jet fighter." Flight International, 4 May 1950. pp. 556–58.
 Taylor, John W.R. "Saab J 29."  Combat Aircraft of the World from 1909 to the present.  New York: G.P. Putnam's Sons, 1969. .
 This Happens in the Swedish Air Force (brochure). Stockholm: Information Department of the Air Staff, Flygstabens informationsavdelning, Swedish Air Force, 1983.
 Widfeldt, Bo. The Saab J 29. Leatherhead, Surrey, UK: Profile Publications Ltd., 1966.
 Wilson, Stewart. Combat Aircraft since 1945. Fyshwick, AU: Aerospace Publications, 2000. .
 Winchester, Jim. "Saab J 29".  Military Aircraft of the Cold War (The Aviation Factfile). Rochester, Kent, UK: The Grange, 2006. .

Ссылки 
 Фото лётного экземпляра Saab J29F Tunnan (2012).

Самолёты Швеции
Самолёты Saab
Реактивные истребители